Тидебель:

 Тидебель — дворянский род.
 Тидебель, Сигизмунд Андреевич (1824—1890) — русский военный инженер, участник Крымской войны.
 Амвросий (Тидебель) (Пауль Эдуард Генрих, Павел Сигизмундович; 1858—1915) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, духовный писатель.